Площадь Ки́рова — название площадей в различных населённых пунктах, присвоенное в память о С. М. Кирове.

Россия 
 Площадь Кирова — площадь в Екатеринбурге.
 Площадь Кирова — площадь в Медвежьегорске.
 Площадь Кирова — площадь в Новосибирске.
 Площадь Кирова — площадь в Комсомольске-на-Амуре.
 Площадь Кирова — площадь в Петрозаводске.
 Площадь Кирова — площадь в Самаре.
 Площадь Кирова — площадь в Саратове.
 Площадь Кирова — площадь в Струнино.
 Площадь Кирова — площадь в Томске.
 Площадь Кирова — площадь в посёлке Мурмаши Мурманской области
 Площадь Кирова — бывшее название площади графа Сперанского в Иркутске в 1935—2016 годах.
 Площадь Кирова — бывшее название Архангельской площади в Новочеркасске.

Украина 
 Площадь Кирова — бывшее название площади Героев Майдана в Кропивницком в 1930-2014 годах.

См. также 
 Кировская площадь в Санкт-Петербурге.